Крутовское сельское поселение — сельское поселение в России:

Белгородская область
 Крутовское сельское поселение — входит в Старооскольский городской округ

Волгоградская область
 Крутовское сельское поселение — входит в Серафимовичский район

Орловская область
 Крутовское сельское поселение — входит в Ливенский район
 Крутовское сельское поселение — входит в Колпнянский район

Смоленская область
 Крутовское сельское поселение — входит в Велижский район